Кло́пманн () — власна назва. Також — Кло́пман.

Персоналії 
 Клопманни — німецький шляхетний рід.
 Евальд фон Клопманн — курляндський обер-гофмаршал (1785—1795).
 Йоганн-Ернст фон Клопманн — курляндський ландгофмейстр (1776—1786).